Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Open di Francia 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Estrella Cabeza Candela (primo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Yvonne Meusburger (ultimo turno)
  Maria Sanchez (secondo turno)
  Paula Ormaechea (qualificata)
  Sharon Fichman (secondo turno)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)
  Eléni Daniilídou (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)
  Galina Voskoboeva (qualificata)
  Chang Kai-chen (primo turno)
  Jessica Pegula (secondo turno)

 Dinah Pfizenmaier (qualificata)
 Vania King (qualificata)
 Julia Cohen (primo turno)
 Teliana Pereira (ultimo turno)
 Polona Hercog (secondo turno)
 Nastassja Burnett (primo turno)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)
 Anastasija Rodionova (ultimo turno)
 Irina Falconi (ultimo turno)
 Aleksandra Krunić (secondo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (qualificata)

Qualificate

  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Mariana Duque
  Vania King
  Julija Bejhel'zymer
  Paula Ormaechea
  Grace Min

  Anna Karolína Schmiedlová
  Dinah Pfizenmaier
  Sandra Záhlavová
  Galina Voskoboeva
  Julia Glushko
  Zuzana Kučová

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 
 

Open di Francia 2013
WTA Tour 2013